Тысяча — натуральное число, равное десяти сотням (1000).
 «Тысяча» — вооружённое формирование древнерусского ополчения X—XV веков, состоящее из сводных сотен под руководством тысяцкого.
 «Тысяча» — древнерусская территориальная единица, подчинённая тысяцкому, где он держал воеводство и с которой осуществлялось управление.
 «Тысяча» — революционный добровольческий отряд Джузеппе Гарибальди, воевавший на юге Италии в 1859—1860 годах.
 «Тысяча» — взяточная карточная игра для двух, трёх или четырёх игроков, целью которой является набрать 1000 очков.

Примечания

См. также 
 Тысяча и одна ночь (значения)
 Тысяча островов (значения)